Futuro nella concezione del tempo successivo al presente
Futuro semplice, forma verbale della grammatica italiana

Editoria 
Futuro, rivista di fantascienza italiana (1963-1964)
Futuro. I Pocket di Fantascienza, collana editoriale di fantascienza (1972-1973)
Futuro. Biblioteca di Fantascienza, collana editoriale di fantascienza (1973-1981)

Musica 
Futuro/Sai, singolo di Orietta Berti del 1986
Futuro, album di Orietta Berti del 1986